Lefferts ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Lefferts (* 1957), deutschamerikanischer Baseball-Spieler
 George Morewood Lefferts (1846–1920), US-amerikanischer Autor
 John Lefferts (1785–1829), US-amerikanischer Politiker
 Marshall Lefferts (1821–1876), US-amerikanischer Ingenieur und Oberst im Bürgerkrieg

Siehe auch:
 Leffers